Perdika (makedonski general)
 Perdika (grad u Grčkoj)